Le Puits et le Pendule est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Puits et le Pendule, roman d'Edgar Allan Poe paru en 1842
 Le Puits et le Pendule, film français d'Henri Desfontaines sorti en 1909
 Le Puits et le Pendule, téléfilm français d'Alexandre Astruc sorti en 1964
 Le Puits et le Pendule, film américano-italien de Stuart Gordon sorti en 1991
 Le Puits et le Pendule, film américain de David DeCoteau sorti en 2009